

Cinema
Estasi d'amore - Operazione Love (Another Time, Another Place) – film del 1958 di Lewis Allen
Another Time, Another Place - Una storia d'amore (Another Time, Another Place) – film del 1983 di Michael Radford

Musica
Another Time, Another Place – secondo album solista di Bryan Ferry pubblicato nel 1974.
Another Time, Another Place –  brano degli U2 tratto dall'album Boy, pubblicato nel 1980.

 Another Time Another Place – album dei Matt Bianco del 1994